Hloril je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 67,452 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења хлора‎ 
Оксикатјони
Оксиди хлора